Жильцы:
 Жильцы — чин в Русском государстве.
 Жильцы — те, кто живёт где-либо (в доме, квартире и тому подобное); обитатели, жители, те, кто снимает помещение для проживания в нём; квартиранты.

Фильм  
 «Жильцы» — фильм Дариуша Мехрджуи, 1986 года.
 «Жильцы» — фильм Тьяго Мата Мачадо, 2011 года.

См. также